est le troisième album du groupe de rock anglais The Electric Soft Parade, sorti le  chez Truck Records. Enregistré au studio Truck à Oxford par Tom et Alex White uniquement, l'album tire son nom d'une chanson intitulé 15 ways du groupe The Fall.

Titres 

 No need to be downhearted part 1
 Life in the backseat
 Woken by a kiss
 If that's the case, then i don't know
 Shore song / Surfacing
 Misunderstanding
 Secrets
 Cold world / Starry night #1
 Have you ever felt like it's too late
 Come back inside
 Appropriate ending
 No need to be downhearted part 2

Album de rock indépendant